Джошуа Джованни Перес Фигероа (; род. 21 января 1998, Монтебелло, Калифорния, США) — американский и сальвадорский футболист, нападающий клуба «Майами» и сборной Сальвадора.

Клубная карьера 
Племянник известного американского игрока Уго Переса, участника чемпионата мира 1994 года.

В 2013 году переехал в Италию, где стал тренироваться в академии «Фиорентины». 4 февраля 2016 года подписал с клубом свой первый профессиональный контракт. 28 ноября 2016 года дебютировал в Серии А в поединке против «Интера», выйдя на замену на 75-ой минуте вместо Кристиана Тельо. 31 августа 2017 года отправился в аренду в клуб Серии C «Ливорно» на предстоявший сезон.

8 августа 2018 года вернулся играть в США, перейдя в клуб MLS «Лос-Анджелес», где был включён в дополнительный состав. 4 сентября 2018 года был отдан в аренду в клуб USL «Финикс Райзинг». За «Лос-Анджелес» дебютировал 29 сентября 2018 года в матче против «Чикаго Файр». 14 марта 2019 года вновь отправился в аренду в «Финикс Райзинг». 21 августа 2019 года в матче «Лос-Анджелеса» против «Сан-Хосе Эртквейкс» забил свой первый гол в MLS. 7 февраля 2020 года расторг контракт с «Лос-Анджелесом» по обоюдному согласию сторон.

25 июня 2020 года присоединился к клубу испанской Сегунды «Кастельон», подписав контракт на сезон 2020/21.

9 сентября 2020 года, расторгнув контракт с «Кастельоном» по взаимному согласию сторон, перешёл в клуб Сегунды B «Ивиса», подписав контракт на сезон 2020/21. За «Ивису» дебютировал 22 ноября 2020 года в матче против «Валенсии Местальи», выйдя на замену во втором тайме. 2 июля 2021 года достиг соглашения с «Ивисой» о расторжении контракта.

26 августа 2021 года подписал контракт с клубом Чемпионшипа ЮСЛ «Майами». Дебютировал за «Майами» 11 сентября в матче против «Мемфиса 901». 30 октября в матче заключительного тура регулярного сезона против «Чарлстон Бэттери» забил свой первый гол за «Майами».

Международная карьера 
Паспорт гражданина Сальвадора получил 1 марта 2021 года.

В составе сборной Сальвадора до 23 лет принимал участие в  в марте 2021 года. 25 марта 2021 года в матче против сборной Гаити до 23 лет сделал дубль.

Свой дебют за сборную Сальвадора, в матче квалификации чемпионат мира 2022 против сборной Американских Виргинских Островов, отметил голом. Был включён в состав сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021.

Достижения 
 
  «Лос-Анджелес»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты США
Футболисты Сальвадора
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Сальвадора по футболу
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Финикс Райзинг»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Ивиса»
Игроки ФК «Майами»